Çəmənli – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Çəmənli – centro abitato del distretto di Bərdə, in Azerbaigian
 Çəmənli – centro abitato del distretto di Cəlilabad, in Azerbaigian
 Çəmənli – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian